Хенткаус II — царица Древнего Египта, жена фараона Нефериркара и мать двух фараонов: Неферефра (старший сын) и Ниусерра (младший сын). Усыпальница супругов была найдена в Абусире.

Изображена со скипетром-папирусом в правой руке и короной-уреем на голове.

Титулы 
Среди титулов Хенткаус II имелись:
 «Царь Верхнего и Нижнего Египта»
 «Она, кто видит Гора и Сета»
 «Любимая жена царя»
 «Дочь Бога»
 «Мать двух царей»

Версия Джоан Флетчер 
Археолог и египтолог Джоан Флетчер, имеющая неоднозначную репутацию в научном сообществе, выдвинула альтернативную версию о супруге царицы. По её мнению, Хенткаус II пошла наперекор традиции, выйдя замуж за царского цирюльника, который впоследствии был возведен в сан визиря.

Источники 
 
Правители Египта
Царицы Древнего Египта